Tøffelhelten kan henvise til

 Tøffelhelten (film fra 1909), en dansk stumfilm
 Tøffelhelten (film fra 1914), en dansk stumfilm

Se også 
 Tøffelheltens Fødselsdag
 Da Tøffelhelten generalstrejkede